Alameda de la Sagra kan syfta på följande platser:

Spanien 

 La Alameda de la Sagra, ort, Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Alameda de la Sagra (kommun i Spanien), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar